Mercado de balcão
Balcão (jornal)
O Balcão - uma peça de teatro
Gruta dos Balcões
Varanda (arquitetura)

Desambiguação